Albacete (stad), een stad in Spanje
Albacete (provincie), een provincie in Spanje
Albacete Balompié, een voetbalclub uit die stad
Aeropuerto de Albacete, een internationale luchthaven gelegen bij die stad
Circuito de Albacete, een circuit in die stad